Bahnhof Neustadt bezeichnet folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Neustadt (Aisch), Bahnhof von Neustadt a. d. Aisch
 Bahnhof Neustadt (b Coburg), Bahnhof von Neustadt b. Coburg
 Bahnhof Neustadt (Donau), Bahnhof von Neustadt a. d. Donau
 Bahnhof Neustadt (Dosse), Bahnhof von Neustadt (Dosse)
 Bahnhof Neustadt (Holst), Bahnhof von Neustadt in Holstein
 Bahnhof Neustadt (Kr Marburg), Bahnhof von Neustadt in Hessen
 Bahnhof Neustadt (Sachs), Bahnhof von Neustadt in Sachsen
 Bahnhof Neustadt (Schwarzw), einer der Bahnhöfe in Titisee-Neustadt
 Bahnhof Neustadt (Waldnaab), Bahnhof von Neustadt a. d. Waldnaab
 Neustadt (Weinstr) Hbf, Hauptbahnhof von Neustadt an der Weinstraße
 Bahnhof Neustadt (Tafelfichte), früherer deutscher Name des heutigen Bahnhofes Nové Město pod Smrkem an der Bahnstrecke Frýdlant v Čechách–Jindřichovice pod Smrkem 

Siehe auch:
 Bahnhof Dresden-Neustadt
 Wiener Neustadt Hauptbahnhof